Чумляк — село, административный центр Чумлякского сельсовета в Щучанском районе Курганской области России.

География 
Село расположено на берегу реки Миасс в 11 км к север-северо-западу от города Щучье.

История 
Чумляцкая слобода, обнесённая деревянным укреплением, построена на высоком берегу Мияса, потопляющей низменная места, ниже впадающей в оную с сей стороны реки Большого Чумляка и истока малого Чумляка.

Инфраструктура 
 Школа
 Музей

Население 

Национальный состав населения: русские, цыгане.

Примечания 

Населённые пункты Щучанского района